Le terme de château de Brécy peut faire référence : 

 au château de Brécy, dans le département du Calvados, en France
 au château de Brécy, dans le département du Cher, en France